Nutation (lateinisch: Nicken) bezeichnet eine Bewegung

 von Dreh- und Figurenachse um die Richtung des Drehimpulses, siehe Nutation (Physik)
 von Drehimpuls und -achse der Erde, siehe Nutation (Astronomie)
 des Kreuzbeines, siehe Nutation (Anatomie)
 einer Pflanze, siehe Nutation (Botanik)

Siehe auch: